Санта-Маргерита () может означать:

 Санта-Маргерита-д’Адидже — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция;
 Санта-Маргерита-ди-Беличе  — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру;
 Санта-Маргерита-ди-Стаффора — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия;
 Санта-Маргерита-Лигуре — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Генуя;
 Кампо Санта-Маргерита  — крупное кампо Венеции в районе Дорсодуро.